Pantanal Linhas Aéreas Sul-Matogrossenses, действующая как Pantanal — региональная авиакомпания Бразилии со штаб-квартирой в городе Сан-Паулу, работающая на рынке пассажирских перевозок в юго-восточной части страны.

Главными транзитными узлами хабами перевозчика являются Аэропорт Конгоньяс/Сан-Паулу и Международный аэропорт Сан-Паулу/Гуарульос. Pantanal принадлежит авиационному холдингу TAM Group

По данным Национального агентства гражданской авиации Бразилии в 2009 году доля авиакомпании Pantanal на рынке внутренних перевозок страны составила 0,14 % (по показателю пассажиров на километр). В августе 2010 года доля перевозчика увеличилась до 0,20 %. С сентября 2010 года статистика по авиакомпании Pantanal перестала публиковаться отдельным пунктом и отныне входит в совокупную статистику авиахолдинга TAM Group, в составе которого находится ещё одна бразильская авиакомпания и крупнейший коммерческий перевозчик Латинской Америки TAM Airlines.



История 
Авиакомпания Pantanal Linhas Aéreas Sul-Matogrossenses была образована почти сразу после отмены правительственного постановления о регулировании коммерческих авиаперевозок Бразилии и начала операционную деятельность 12 апреля 1993 года. Штаб-квартира перевозчика находилась в городе Кампу-Гранди. Pantanal стала первой бразильской авиакомпанией, эксплуатировавшей самолёты ATR 42, которые поступили в её флот в декабре 1993 года. Спустя два года Pantanal выиграла правительственный тендер на перевозку сотрудников и грузов нефтедобывающей компании Petrobras по её точкам присутствия на территории Амазонской низменности.

21 декабря 2009 года TAM Airlines приобрела авиакомпанию Pantanal, однако решила сохранить её в качестве отдельного регионального филиала с собственной маршрутной сетью в составе авиахолдинга TAM Group.

Флот 
По состоянию на декабрь 2010 года воздушный флот авиакомпании Pantanal Linhas Aéreas состоял из следующих самолётов, пассажирские салоны которых сконфигурированы только в одноклассной компоновке:

Маршрутная сеть 

 Арасатуба — Аэропорт имени Дариу Гуариты
 Бауру / Ареалва — Аэропорт имени Мусы Накла Тобиаса
 Белу-Оризонти — Международный аэропорт Танкреду Невес
 Бразилиа — Международный аэропорт Бразилиа имени президента Жуселину Кубичека
 Кабу-Фриу — Международный аэропорт Кабу-Фриу [сезонный]
 Куяба — Международный аэропорт имени маршала Рондона
 Куритиба — Международный аэропорт Куритиба
 Ильеус — Аэропорт имени Жоржи Амаду
 Форталеза — Международный аэропорт Пинту Мартинс
 Жуан-Песоа — Международный аэропорт имени президента Кастру Пинту
 Жуис-ди-Фора
 Марилия — Аэропорт Марилия
 Маринга — Региональный аэропорт Маринга
 Порту-Алегри — Международный аэропорт Салгаду Филью
 Президенти-Пруденти — Аэропорт Президенти-Пруденти
 Ресифи — Международный аэропорт Жилберто Фрейре
 Рибейран-Прету — Аэропорт Рибейран-Прету имени доктора Лейти Лопеса
 Рио-де-Жанейро — Международный аэропорт Галеан
 Сан-Паулу
 Аэропорт Конгоньяс хаб
 Международный аэропорт Сан-Паулу/Гуарульос хаб
 Сан-Жозе-ду-Риу-Прету — Аэропорт Сан-Жозе-ду-Риу-Прету
 Салвадор — Международный аэропорт имени депутата Луиса Эдуарду Магальяйнса
 Терезина — Аэропорт имени сенатора Петрониу Портеллы
 Убераба

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт авиакомпании Pantanal Linhas Aéreas

Авиакомпании Бразилии
TAM Airlines